Alexis Fontaine désigne :

 Alexis Fontaine des Bertins (1704-1771), mathématicien français.
 Raylene (1977-), actrice pornographique.